

Patronyme 

 Thiébaut  de Bar (1158-1214), comte de Bar et comte de Luxembourg ;
 Thiébaut II de Bar (1221-1291), comte de Bar ;
 Thiébaut de Bar (v. 1260-1312), prince-évêque de Liège ;
 Arsène Thiébaut de Berneaud (1777-1850), militaire et agronome français ;
 Léon Thiébaut (1878-1943), escrimeur français ;
 Marcel Thiébaut (1897-1961), critique littéraire, dramaturge et traducteur ;
 Gaston Thiébaut (1898-1982), homme politique français ;
 Gérard Collin-Thiébaut (1946-), artiste français ;
 Dominique Thiébaut Lemaire (1948-), écrivain et haut fonctionnaire ;
 Dominique Thiébaut (1950-), spécialiste des peintures italiennes et françaises des XIVe et XVe siècles ;
 Geoffroy Thiebaut (1957-), acteur français ;
 Pascal Thiébaut (1959-), athlète français spécialiste des courses de fond ;
 Jean-Luc Thiébaut (1960-), joueur français de handball ;
 Olivier Thiébaut (1963-), écrivain et illustrateur français ;
 Éric Thiébaut (1969-), homme politique belge ;
 Vincent Thiébaut (1972-), homme politique français ;
 Magali Thiébaut (1976-), kayakiste française.

Patronyme lorrain